Seznam dílů seriálu Včelka Mája může být:
 Seznam dílů seriálu Včelka Mája (1975)
 Seznam dílů seriálu Včelka Mája (2012)